Il doppio del BB&T Atlanta Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Matthew Ebden e Ryan Harrison erano i detentori del titolo ma Ebden ha deciso di non partecipare quindi Harrison ha giocato con suo fratello Christian Harrison ma sono stati eliminati al primo turno da Ivan Dodig e Marcelo Melo.

Édouard Roger-Vasselin e Igor Sijsling hanno sconfitto in finale Colin Fleming e Jonathan Marray per 7-66, 6-3.

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (finale)
<li>  Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (campioni)

Wildcard

  Christian Harrison /  Ryan Harrison (primo turno)

<li>  Kevin King /  Juan-Carlos Spir (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2013
ATP World Tour 2013